Dammstjärn kan syfta på:
Dammstjärnet, sjö i Arvika kommun,  (12,1 ha)
Dammstjärnen, Dalsland, sjö i Bengtsfors kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn